Lužine est un toponyme qui peut désigner :
Lužine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ; 
Lužine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie.